Sept navires de la Royal Navy ont reçu le nom de HMS Sirius, d'après l'étoile du même nom :
le , un navire de sixième rang de 10 canons qui fait partie de la First Fleet ;
le , un navire de cinquième rang de 36 canons lancé en 1797 et coulé en 1810 à la bataille de Grand Port ;
le , un navire de cinquième rang de lancé en 1813 ;
le , une frégate à vapeur de classe Eclipse lancée en 1868 et démolie en 1885 ;
le , un croiseur protégé de  qui participe à la Première Guerre mondiale ;
le , un croiseur léger de classe Dido qui participe à la Seconde Guerre mondiale ;
le , une frégate de  lancée en 1964 et retirée du service en 1984.

Sirius